Favalli, apellido italiano, puede hacer referencia a:

 Erminio Favalli (1944-2008), futbolista italiano (centrocampista); o
 Giuseppe Favalli (1972), futbolista italiano (defensa).